James Wilson (1891–1973), angol atléta, Nagy-Britannia színeiben olimpia ezüst és bronzérmes közép és hosszú távfutó
James Wilson, 1897–1913 között az USA mezőgazdasági minisztere
James Wilson (1972), angol dartsjátékos
James Wilson (1989), wales-i labdarúgó
James Wilson (1995), angol labdarúgó

Fiktív személyek
 James Wilson - A Dr. House sorozat egyik szereplője